Pour les élections de juillet : Élections législatives allemandes de juillet 1932
 Pour les élections de novembre : Élections législatives allemandes de novembre 1932